Urengoj – centro abitato della Russia
 Novyj Urengoj – città della Russia
 Giacimento di gas naturale di Urengoj – giacimento di gas naturale della Russia